Sub nebo SUB může znamenat:

sub 
 předpona z latiny znamenající „pod“, „dole“, „níže“, „menší než“
 hláška v některých karetních hrách, která následuje za hláškou kontra
 v BDSM submisivní, podřízený partner:
 femsub – submisivní žena
 malesub – submisivní muž
 <sub>, HTML tag, dolní index textu
 CloneCD Subchannel Data File (přípona .sub) – subkanálový datový soubor programu CloneCD, který může být součástí obrazových souborů

sub. 
 italská hudební zkratka subito – ihned, náhle
 subito forte – náhle silně
 subito piano – náhle slabě

SUB 
 slovenská zkratka pro někdejší podnik Slovenské uhoľné bane (v překladu: Slovenské uhelné doly)

Související články 
 sup (rozcestník)